Робе́рто Ху́ниор Ферна́ндес То́ррес, более известный как Гати́то Ферна́ндес (; 29 марта 1988, Асунсьоне, Парагвай) — парагвайский футболист, вратарь клуба «Ботафого» и сборной Парагвая.

Сын парагвайского футболиста Роберто Фернандеса Роа, также вратаря.

Клубная карьера 
В 2007 году Фернандес начал свою карьеру в клубе «Серро Портеньо». Он сразу же завоевал место основного вратаря и в 2009 году помог команде выиграть парагвайскую Примеру. По окончании сезона Роберто перешёл в аргентинский «Эстудиантес» на правах аренды. В новом клубе он не смог выиграть конкуренцию за место в основе и по окончании сезона, не сыграв ни одного матча покинул команду. Фернандес решил остаться в Аргентины и вскоре был отдан в аренду в «Расингом» из Авельянеды. 8 августа 2010 года в поединке против «Олл Бойз» он дебютировал в аргентинской Примере. За «Расинг» Фернандес провел 15 матчей.

После Кубка Америки 2011 года Роберто на правах аренды перешёл в нидерландский «Утрехта». 22 октября в матче против «Херенвена» он дебютировал в Эредивизи. Фернандес не смог выиграть конкуренцию у Мишела Ворма и по окончании сезона вернулся в «Серро Портеньо».

Летом 2014 года Роберто перешёл в бразильскую «Виторию» из Салвадора. 24 августа в матче против «Фигейренсе» он дебютировал в бразильской Серии A. По итогам сезона команда вылетела из элиты, но Фернандес остался в клубе. В начале 2016 года Роберто присоединился к «Фигейренсе». 22 мая в матче против «Крузейро» он дебютировал за новую команду.

В начале 2017 года Фернандес перешёл в «Ботафого». 25 января в матче Лиги Кариока против «Мадурейры» он дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 
В 2007 году Фернандес дебютировал за молодёжную сборную Парагвая на домашнем Чемпионате мира среди молодёжных команд. На турнир он поехал вместо травмированного Бласа Эрмосильо. В 2011 году Роберто выиграл серебряные медали Кубка Америки в Аргентине. На турнире он был резервным вратарем и не сыграл ни минуты. 14 августа 2013 года в товарищеском матче против сборной Германии Фернандес дебютировал за сборную Парагвая, заменив во втором тайме встречи Хусто Вильяра.

Летом 2019 года Хуниор был приглашён в сборную для участия в Кубке Америки, который состоялся в Бразилии. На этом турнире сборная дошла до четвертьфинала, уступив Бразилии в серии пенальти, а Фернандес был её основным вратарём и выходил в стартовом составе во всех матчах. Кроме того, в каждом из четырёх матчей Гатито признавался лучшим игроком поединка.

Достижения 
  Чемпион штата Рио-де-Жанейро (1): 2018
  Чемпион Парагвая (2): Апертура 2009, Клаусура 2013
 Финалист Кубка Америки (1): 2011

Примечания

Ссылки 
 
 Argentine Primera statistics at Fútbol XXI
 Career statistics at BDFA

Футболисты Парагвая
Игроки олимпийской сборной Парагвая по футболу
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Фигейренсе»
Игроки ФК «Ботафого»